13-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2003 проводился в городах Каронно-Пертузелла, Саронно, Боллате, Леньяно и Мальнате (Италия) с 6 по 12 июля 2003 года с участием 18 команд.

В Италии женский чемпионат Европы проводился в 5-й раз, в городах Каронно-Пертузелла, Саронно, Боллате, Леньяно и Мальнате — впервые.

Чемпионом Европы (в 7-й раз в своей истории и в 6-й раз подряд) стала сборная Италии, победив в финале сборную России. Третье место заняла сборная Нидерландов.

Впервые в женском чемпионате Европы участвовала сборная Израиля.

Формат соревнований 
Команды были разбиты на два дивизиона — A и B; чемпионом становилась команда, победившая в дивизионе A; команда-победитель дивизиона B на следующем чемпионате переходила в дивизион A. В каждом дивизионе сначала команды на групповом этапе в одной группе играют по круговой системе в один круг; четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа.

Дивизион А

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Дивизион B

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате переходят в дивизион A

Примечания

Ссылки 
  (официальный сайт чемпионата)
  (страница чемпионата на сайте Ассоциации софтбола Чехии)

2003 год в софтболе
2003
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Италии
Спортивные соревнования в Ломбардии
Чемпионаты Европы в Италии
Софтбол
Июль 2003 года